Tedesco est un nom italien signifiant « allemand ». Il est porté par :
 Domenico Tedesco (1985-), entraîneur germano-italien de football ;
 Fortunata Tedesco (1826- après 1866), soprano italienne ;
 Giglia Tedesco (1926-2007), femme politique italienne ;
 Giovanni Tedesco (1972-), footballeur italien ;
 Jean Tedesco (1895-1958), critique, scénariste et réalisateur français ; 
 Jean de Tedesco (1920-1943), pilote de chasse.
 Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), compositeur italien émigré aux États-Unis ;
 Paola Tedesco (1952-), actrice italienne ;
 Pietro di Giovanni Tedesco (né vers 1400), sculpteur italien.

Voir aussi 

 l'écrivaine américaine Phyllis Reynolds Naylor, dont un des pseudonymes est P.R. Tedesco ;
 l’avenue Tedesco, avenue de Bruxelles ;
  (qui est le pluriel de Tedesco).